Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal twee officiële interlands in het jaar 1964. De nationale selectie stond onder leiding van de Hongaarse bondscoach Károly Soós.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1963/64
DDR-Oberliga 1964/65

Duits voetbalelftal
1964